Дзагепбарз (, ) — село в Ирафском районе республики Северная Осетия — Алания. Входит в состав Новоурухского сельского поселения.

География 
Село расположено в северной части Ирафского района, на правом берегу реки Урух, напротив центра сельского поселения — Новый Урух, примерно в 2 км к северу от районного центра — Чикола и в 70 км к северо-западу от столицы региона города Владикавказа.

История

Население

Инфраструктура 
В 2020 году началось строительство ФАПа, сельскую стройку в ноябре посетил Таймураз Тускаев

Транспорт 
Мостовой переход через реку Урух.

Автобусный маршрут (на ноябрь 2020) № 271 Дзагепбарз — Владикавказ — Автовокзал № 1.

Примечания 

Населённые пункты Ирафского района